Esistono due comuni francesi con questo nome:

Le Vigan – Gard
Le Vigan – Lot